Medina Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Medina Township (Illinois)
 Medina Township (Indiana)
 Medina Township (Michigan)
 Medina Township (Ohio)